Carex (modelautomerk), een Pools modelautomerk
 Carex, het plantengeslacht Zegge